Voici la liste des planètes mineures numérotées de 189001 à 190000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 189001 à 190000

189001-189100

189101-189200

189201-189300

189301-189400

189401-189500

189501-189600

189601-189700

189701-189800

189801-189900

189901-190000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000